Ostium es el nombre genérico que en medicina se da a los orificios corporales, especialmente a los orificios de las trompas uterinas y auditiva.

 Ostium arteriosum: nombre con el que se conocen los orificios aórtico y pulmonar del corazón.
    
 Ostium atrioventricular común: es como se conoce una malformación congénita en la que sólo existe un orificio de comunicación entre las aurículas y los ventrículos.
    
 Ostium introitus: pequeño orificio en la cara posterioinferior del peñasco por donde penetra el ramo auricular del nervio vago.
    
 Ostium lacrimale: salida del meato inferior del conducto nasolagrimal.
    
 Ostium primum: amplio agujero de comunicación entre ambas aurículas del corazón fetal, que luego disminuye de tamaño para formar el ostium secundum o agujero de Botal
    
 Ostium primum persistente: malformación congénita en la que ambas aurículas están comunicadas por no haber cerrado el ostium primum.
    
 Ostium secundum persistente: malformación congénita en la que ambas aurículas están comunicadas por no haberse cerrado el agujero oval.

Anatomía